Luis Cordero peut désigner :

 Luis Cordero Crespo (1833-1912), homme d'État équatorien, président de la République (1892-1895) ;
 Luis Cordero Cuéllar (né en 1981), footballeur péruvien ;
 Luis Cordero Jiménez (né en 1988), footballeur costaricien.